Андре́й Серге́евич Епишин:
 Епишин, Андрей Сергеевич (род. 1979) — российский искусствовед, художник, дизайнер.
 Епишин, Андрей Сергеевич (род. 1981) — российский легкоатлет.